Edward Felicjan Lewandowski (1892-1960) – pułkownik pilot Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (czterokrotnie), dowódca 2 Pułku Lotniczego
 Edward Lewandowski (1893-1940) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Edward Lewandowski (1938-2009) – regionalista związany z Ciechanowem i ziemią ciechanowską

 Zobacz też
 Eduard Lewandowski (ur. 1980) – niemiecki hokeista pochodzenia rosyjskiego

Przypisy